Ženská čtyřhra San Diego Open 2022 probíhala v první polovině října 2022. Do deblové soutěže sandiegského tenisového turnaje, hraného v Barnesově tenisovém centru na tvrdém povrchu, nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o první ročník kalifornského turnaje na okruhu WTA Tour. Okres San Diego naposledy předtím hostil událost v této úrovni tenisu v roce 2013 na carlsbadském Southern California Open.

Vítězem se stal nasazený pár Američanek Coco Gauffová a Jessica Pegulaová, který ve finále zdolal kanadsko-mexické turnajové dvojky Gabrielu Dabrowskou a Giulianu Olmosovou. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly po triumfech v Dauhá a Torontu třetí společnou trofej. Gauffová na okruhu WTA Tour vybojovala šestý deblový titul a pro Pegulaovou to bylo páté takové turnajové vítězství. 

Vítězství Američankám zajistilo premiérovou účast na závěrečném Turnaji mistryň, kam se kvalifikovaly jako pátý pár v pořadí. Během turnaje získaly jako třetí a čtvrté v pořadí jistotu účasti také Ljudmila Kičenoková s Jeļenou Ostapenkovou a Veronika Kuděrmetovovás Elise Mertensovou. Poražené finalistky Dabrowská s Olmosovou se kvalifikovaly již v průběhu září.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

San Diego Open 2022